Междунаро́дный день спорта на благо развития и мира () — отмечается 6 апреля. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 23 августа 2013 года (Резолюция A/RES/67/296) на 96-м пленарном заседании. Генеральная Ассамблея предлагает заинтересованным сторонам сотрудничать в деле проведения Международного дня спорта на благо развития и мира, отмечать его и способствовать повышению осведомленности о нем. 

В своём послании 2014-го года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал:

В нынешнем году мы впервые в истории отмечаем Международный день спорта на благо мира и развития.

Нам в Организации Объединенных Наций известно о том, что спорт — это универсальный язык, объединяющий группы людей и нации, несмотря на существующие разногласия.

Спорт расширяет возможности молодежи и способствует укреплению здоровья и упрочению таких ценностей Организация Объединенных Наций, как равенство, взаимное уважение и справедливость.
Спорт помогает нам распространять идеи мира, осуществлять социальные преобразования и продвигаться вперед в деле достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

В ходе проведения Международного дня особое внимание будет уделяться тому, как спорт может способствовать осуществлению прав человека, устранению существующих препятствий и укреплению солидарности в глобальном масштабе.

Для достижения наших целей нам необходимо участие всех «игроков» — правительств, международных организаций, спортивного сектора, гражданского общества и многих других.

Я настоятельно призываю всех граждан мира поддержать это растущее движение и влиться в наши ряды, с тем чтобы использовать возможности спорта для улучшения жизни всех людей.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница дня на сайте ООН
 Послание Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня спорта на благо развития и мира
 Видеообращение Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня спорта на благо развития и мира

Спорт

Праздники 6 апреля